Bromfena je organsko jedinjenje, koje sadrži 15 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 334,165 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 -{Bromfenac}-

Аналгетици 
Карбоксилне киселине‎ 
Анилини 
Бензофенони
Бромоарени